Amenábar ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Amenábar (* 1972), chilenisch-spanischer Filmregisseur
 Juan Amenábar (1922–1999), chilenischer Komponist

pt:Amenábar